37. Sinfonie steht für:
 37. Sinfonie (Haydn)
 37. Sinfonie (Michael Haydn)
 37. Sinfonie (Mozart)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien